L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 12 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  ATP Masters 1000 de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
 Le Français Jo-Wilfried Tsonga a déclaré forfait pour le tournoi en raison d'une blessure à un genou.
 Viktor Troicki et Marin Čilić ne participent pas au tournoi car ils sont suspendus.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale John Isner. L'Espagnol décroche ainsi le  de sa carrière (ce qui constitue alors un record) et le  et dernier de sa saison. À l'issue du tournoi, il retrouve la place de n°2 mondial entre Novak Djokovic et Andy Murray.

En double, Bob et Mike Bryan remportent le titre en battant en finale Marcel Granollers et Marc López. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Autres faits marquants 
 Brian Baker effectue son retour de blessure qui l'avait éloigné des courts depuis l'Open d'Australie.
 Novak Djokovic pouvait devenir le premier joueur de l'histoire à remporter tous les Masters 1000 en carrière en cas de victoire à ce tournoi. Il se fait néanmoins battre par John Isner en quart de finale.
 Rafael Nadal bat Roger Federer en quart de finale. C'est sa  face au Suisse en 31 confrontations. Sa balle de match était faute, mais Roger Federer ne l'a pas challengée. À la suite de cette défaite, Federer chute à la  mondiale, son plus bas classement depuis 2002.
 John Isner sauve une balle de match contre Juan Martín del Potro en demi-finale, pour finalement s'imposer 6-7, 7-6, 6-3 et s'offrir sa deuxième finale de Masters 1000.
 En accédant à la finale, Rafael Nadal a désormais atteint dans sa carrière la finale de tous les Masters 1000 à l'instar de Novak Djokovic et de Roger Federer.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2013)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2013
Tennis aux États-Unis en 2013
Cincinnati
Tennis en août 2013
Sport aux États-Unis en août 2013
2013 dans l'Ohio